Bjarne Solbakken (1977-), skieur alpin norvégien
 Håvard Solbakken (1973-), fondeur norvégien
 Markus Solbakken (2000-), footballeur norvégien
 Ola Solbakken (1998-), footballeur norvégien
 Ståle Solbakken (1968-), footballeur et entraîneur norvégien

Patronyme norvégien
Homonymie de patronyme norvégien